Беременность — физиологическое состояние самок млекопитающих (кроме яйцекладущих), наступающее в момент оплодотворения и заканчивающееся рождением плода (родами).

Беременность у коров, тёлок называется стельностью.

Физиология 

Развитие оплодотворённого яйца, или зиготы у млекопитающих начинается в маточной трубе. Затем оно продвигается в матку, где некоторое время свободно лежит, а затем постепенно происходит прикрепление и внедрение зародыша в стенку матки (имплантация). У плацентарных связь зародыша с телом матери устанавливается посредством плаценты. При беременности в материнском организме возникают значительные изменения. В начальной стадии беременности у животного наблюдается хороший аппетит, и к середине — оно становится упитанным. Со 2-й половины беременности плод растёт быстрее и требует всё больше питательных веществ. По этой причине самка начинает худеть. Во время беременности у них прекращается половая охота и течка, а также увеличиваются молочные железы для предстоящего вскармливания детёнышей. Матка беременной самки увеличивается в объёме в 10—15 раз.

Беременность характерна как для наземных, так и для морских млекопитающих (дельфинов и других китообразных).

Продолжительность беременности 

Продолжительность её находится в зависимости от величины животного и условий среды, в которых организм развивается после рождения. Копытные, обитающие в основном на открытой местности, рождают хорошо развитых детёнышей, которые тотчас после рождения могут самостоятельно передвигаться. Беременность хищных намного скоротечней, однако их детёныши рождаются слепыми, беззубыми и требуют особой охраны и заботы со стороны матери. У сумчатых продолжительность очень коротка, так как у них детеныш рождается на весьма ранней ступени развития и донашивается в несколько месяцев выводковой сумке (marsupium), где заканчивает своё развитие за счет молока, выделяемого молочными железами, которые помещаются на стенках сумки матери; с другой стороны, у плацентарных некоторые более мелкие виды имеют более продолжительную беременность, чем более крупные; так, например, у кролика и зайца беременность продолжается 4 недели, тогда как у более мелкой крысы — 5 недель. Продолжительность беременности у разных видов приведена в таблице.

У разных видов млекопитающих сроки протекания беременности могут варьироваться от нескольких суток до нескольких лет. Так, например, беременность у слонов продолжается около двух лет, а у длинноносых бандикутов и у обыкновенного опоссума — 12—13 дней.

Продолжительность беременности может варьировать у одного и того же вида животных в зависимости от времени года, пола зародыша, количества зародышей и т. д. Беременность бывает одноплодная и многоплодная. Близнецы иногда бывают монозиготными.

Избыточное кормление, стойловое содержание домашних млекопитающих удлиняют срок плодоношения, тогда как оптимизация среды обитания, особенно во второй половине беременности, несколько сокращает его.

Количество детёнышей в помёте
В разных группах млекопитающих количество детёнышей в помёте разнится. Так хищные имеют в помёте от 2 до 20 детёнышей, грызуны 2—10, копытные 1—5, слоны и ластоногие — 1.

Дородовая патология 
Помимо абортов, выход приплода снижают болезни беременных, регистрируемые в дородовый период. Примером могут послужить преждевременные схватки, отёк беременных, залёживание беременных, выворот влагалища, остеодистрофия.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Беременность // Ветеринарный энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с.
 Аршавский И. А. Доминанта беременности и проблема физиологически полноценного онтогенеза // Ученые записки Харьковского государственного университет. — 1956. — Т. 68.
 Рефлекторные реакции во взаимоотношениях материнского организма и плода / под ред. Н. Л. Гармашевой. — [Л.], 1954.
 Гейнрот О., Погоржельский В. А. Продолжительность вынашивания и высиживания / пер. с нем. // Вестник зоологического сада. — 1909. — № 2. — С. 99.

 
Млекопитающие